La vacunación contra la COVID-19 en el Perú es la estrategia nacional de vacunación que está en curso desde el 9 de febrero de 2021 para inmunizar a la población contra la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19. A través de un mensaje a la nación, el entonces presidente del Perú, Francisco Sagasti anunció la compra de 38 millones de dosis para el inicio de la vacunación contra la COVID-19. También informó que el primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm estarían destinadas a los miembros del personal médico y sanitario del país. El 27 de julio de 2021, el Estado peruano declaró el 7 de febrero como «Día de la vacunación contra la COVID-19 en el Perú» mediante la Resolución Ministerial N°924-2021-MINSA.

Cronología

Llegada del primer lote de Sinopharm 

El 7 de febrero de 2021, a través del vuelo AF 480 de Air France, a las 19:54 UTC-5, arribó el primer lote de 300 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. El presidente Francisco Sagasti, acompañado de miembros del Gabinete de Ministros, aclamó la llegada de las vacunas.

Poco después, el mandatario informó a la ciudadanía que las 700 mil dosis restantes llegarían el 14 de febrero para proseguir con la campaña de vacunación a nivel nacional. Se tiene previsto iniciar el proceso de vacunación el 9 de febrero de 2021, siendo el primero en vacunarse, el presidente Francisco Sagasti.

El 8 de febrero, más de mil efectivos policiales prestaron resguardo al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) para garantizar protección constante tras la refrigeración de las vacunas Sinopharm en contenedores para su futuro uso.

Primeras personas vacunadas 

El 9 de febrero, a las 7:46 UTC-5, el medio informativo de noticias RPP anunció que el primer vacunado contra la COVID-19 fue el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Cuidados Intermedios del Hospital Arzobispo Loayza, Josef Vallejos Acevedo. En la noche el presidente Francisco Sagasti recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm en el Hospital Militar Central, ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima. Previo a ser vacunado, el mandatario  brindó a los medios de comunicación un balance del inicio del proceso de vacunación al personal médico del país.

El 11 de febrero, mediante un breve mensaje a la nación, Sagasti anunció que el segundo lote, de 700 mil vacunas de Sinopharm, llegaría el sábado 13 de febrero, para completar la primera entrega de un millón de dosis.

Polémica tras vacunación de funcionarios del Poder Ejecutivo 

El 11 de febrero, estalló un escándalo por la presunta vacunación irregular contra la COVID-19 del expresidente Martín Vizcarra en octubre de 2020. En consecuencia, el Congreso peruano citó a la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez y a la ministra de Salud Pilar Mazzetti. Tras la presentación de Mazzetti, el 12 de febrero circuló una moción de censura en su contra. La ministra renunció ese mismo día. Al día siguiente, Óscar Ugarte asumió el cargo de ministro de Salud.

Asimismo, el 14 de febrero se informó que el Perú había recibido 2 mil dosis de la vacuna experimental de Sinopharm, fuera de la cobertura de los ensayos clínicos. Esas dosis fueron aplicadas a una parte del personal médico y técnico encargado del ensayo clínico, pero también a varios funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud. La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, también recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm; por lo que ese mismo día presentó su renuncia. El presidente Francisco Sagasti anunció una investigación «para esclarecer los hechos» en torno a este escándalo.

El 15 de febrero, se presentaron denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete. Asimismo, los grupos parlamentarios del Partido Morado, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y FREPAP emitieron pronunciamientos en los cuales negaron que alguno de sus miembros hubiera participado en los ensayos clínicos o recibido la vacuna de Sinopharm. En un mensaje a la Nación, el presidente Francisco Sagasti anunció que 487 personas fueron inmunizadas irregularmente con la vacuna de Sinopharm, entre ellas, la exministra Mazzetti y la separación de todos aquellos involucrados en ese escándalo.

Llegada del segundo lote de Sinopharm 

El día 13 de febrero de 2021 arribó a Perú el segundo lote de vacunas de Sinopharm a las 19:40 UTC-5 en el vuelo KLM743 operado por la aerolínea KLM.

Esto sirvió para complementar las 300 mil vacunas ya recibidas el día 7 de febrero del 2021 para continuar con la inoculación de la población incluida en la fase 1 de vacunación.

Llegada del primer lote de BioNTech y Pfizer 

El día 2 de marzo de 2021, el presidente Francisco Sagasti anunció la llegada de 50 mil vacunas BNT162b2, desarrolladas por BioNTech y Pfizer para complementar aún más el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Perú.

Al día siguiente, como se esperaba, el día 3 de marzo de 2021, a las 18:50 UTC-5 arribó el avión de KLM con las vacunas que servirán para vacunar a la población restante de la primera fase de la vacunación, es decir, personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza y los recién incluidos en el padrón de la primera fase, los mayores de 60 años y/o con comorbilidad.

Tercera dosis de refuerzo 

El 29 de septiembre de 2021, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó que desde entonces en una semana en adelante se evaluaría la aprobación de un protocolo para la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 destinado inicialmente al personal sanitario del país como autorizados para recibir esta dosis de refuerzo. Unos días después, Hernando Cevallos anunció que su ministerio aprobó la aplicación de la tercera dosis para el personal de salud, adultos mayores (de 65 años) y personas con comorbilidades. El 26 de octubre, Gabriela Jiménez, Directora Ejecutiva de Inmunizaciones del MINSA reveló que en noviembre se comenzaría a administrar esta tercera dosis en adultos de edad avanzada quienes representan cerca de 2 millones de personas elegibles para recibir la vacuna. Al día siguiente, Cevallos confirmó que ya se estaba aplicando la dosis de refuerzo para el antedicho grupo etario y comentó que también evaluaría destinar esta dosis en personal de la P. N. P., FF. AA. y bomberos.

Estrategias

Vacunatón 

 Primera edición (10 a 11 de julio)

El 29 de junio de 2021, el Ministro de Salud Óscar Ugarte anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una nueva estrategia de vacunación masiva durante 36 horas ininterrumpidas, titulada «Vacunatón». Asimismo, anunció que dicha jornada estaría destinada para ciudadanos de 47 a 49 años de edad y habrían dosis disponibles en 21 puntos de vacunación de la capital peruana, y la Provincia Constitucional del Callao. Tras el anuncio, días posteriores el Ministro se refirió a la situación, comunicando que serían 887 brigadas las que se encargarían de vacunar a la población, y que además tienen por meta inicial la inmunización de 200 mil personas. El plan en concreto, inició a las 7 de la mañana del 10 de julio. A las 17:00 UTC-5, múltiples usuarios en redes sociales reportaron la baja afluencia de los ciudadanos a los centros de vacunación habilitados, aunque esto después se restableció en la madrugada, ya que gran parte de los adultos que requerían de su dosis correspondiente no asistieron en las primeras horas del día debido a motivos laborales. Durante la clausura de la campaña, se efectuó un conteo rápido de las dosis administradas durante el evento. La cifra inicial computada fue de 220 mil 602 dosis inoculadas, según reveló el Estado Peruano. Días más tarde, la Plataforma de Vacunación COVID-19 Perú señaló que al final del operativo se aplicaron 268 mil 233 dosis.

 Segunda edición (17 a 18 de julio)

 Tercera edición (24 a 25 de julio)

La tercera edición de la Vacunatón, también denominada «Vacunatón del Bicentenario», se llevó a cabo desde el sábado 24 hasta el 25 de julio con una meta original de 250 mil ciudadanos a los que se le haya administrado su dosis correspondiente.

 Cuarta edición (6 al 8 de agosto)

El 4 de agosto, el Ministro de Salud Hernando Cevallos anunció que durante el primer fin de semana del mes se llevaría a cabo la cuarta edición de dicha jornada, por primera en 3 fechas durante un total de 60 horas continuas, que a su vez, también se llevaría a cabo de forma descentralizada, es decir abarcado otras regiones del país, que comprenden Lima Región, Ica, Junín, Arequipa, Piura, Pasco, Cajamarca y Tumbes. Cevallos detalló que en dicha estrategia las personas mayores de 38 años son elegibles para vacunarse. El Titular de Salud informó que serían 2 mil 670 las brigadas que aplicarían vacunas durante el evento. Al culminar, sorprendió la cifra de vacunados alcanzada por el suceso, llegando a marcar la cifra preliminar de 735 mil 294 dosis aplicadas, que días después fue ampliamente superada con 813 mil 523 dosis inoculadas.

 Quinta edición (21 al 22 de agosto)

 Sexta edición (28 al 29 de agosto)

 Séptima edición (4 al 5 de septiembre)

Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!

VacunaFest 

 Primera edición (11 a 12 de septiembre)

El 10 de septiembre, el Ministro de Salud anunció que desde las 7 de la mañana del 11 de septiembre hasta las 7 de la noche del 12 de septiembre se llevaría a cabo la primera campaña de vacunación destinada a personas desde los 27 años a más. Los ciudadanos podrían acudir a los centros de vacunación con disfraces o pijamas, ya que se realizaría un concurso que consiste en postear las fotografías en las redes sociales con la indumentaria que usaron, y serían calificadas por un jurado de acuerdo al número de likes que obtengan, y estos recibirían premios para incentivar la vacunación entre los más jóvenes. Para dicha jornada estarían habilitados 30 centros vacunatorios en Lima Metropolitana y Callao.

 Segunda edición (18 a 19 de septiembre)

 Tercera edición (25 a 26 de septiembre)

 Cuarta edición (2 a 3 de octubre)

 Quinta edición (9 a 10 de octubre)

 Sexta edición (16 a 17 de octubre)

 Séptima edición (23 a 24 de octubre)

 Octava edición (30 a 31 de octubre)

 Novena edición (6 a 7 de noviembre)

 Décima edición (13 a 14 de noviembre)

 Undécima edición (20 a 21 de noviembre)

 Duodécima edición (27 a 28 de noviembre)

 Decimotercera edición (4 a 5 de diciembre)

El evento fue también conocido bajo el nombre de «Vacunafest Navideño» debido a que se celebró el primer fin de semana del mes decembrino, durante el término de la segunda semana de adviento.

 Decimocuarta edición (11 a 12 de diciembre)

 Decimoquinta edición (18 a 19 de diciembre)

 Decimosexta edición (25 a 26 de diciembre)

 Decimoséptima edición (31 de diciembre a 1 de enero)

La jornada fue denominada como «Cierratón del VacunaFest» debido a que se llevó a cabo el último fin de semana del año 2021, durante las festividades por la llegada el nuevo año, 2022.

VacunaCole 

Previsto a realizarse en 2022, marcando el inicio de la vacunación destinada a menores de cinco a once años de edad en las escuelas de todo el país. El plan ya había sido ejecutado en algunas regiones del territorio en 2021, con la vacunación de los adolescentes de doce a diecisiete años.

Fases y desarrollo de la campaña de vacunación 

La vacunación, que se hará de forma voluntaria, está prevista a realizarse en tres fases:

Vacunación a extranjeros residentes 

El 8 de febrero, Elizabeth Astete, ministra de Relaciones Exteriores, aseguró que la vacunación de los extranjeros residentes en Perú estaba garantizada. Al día siguiente, tras las declaraciones de la ministra, medios informaron que la cifra de profesionales de la salud oriundos de Venezuela que serían vacunados contra la COVID-19 ascendía a 5600. Tres días después, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, dijo que la población venezolana residente de forma regular e irregular, estimada en  personas, sería incluida en el plan de vacunación.

En mayo, Nancy Arellano, Presidenta fundadora de la ONG VeneActiva, informó que hasta dicha fecha  personas de origen venezolano habían sido inmunizados contra la COVID-19 en el país, de los cuales 6400 representaban el grupo sociodemográfico de adultos mayores, y otros 4500 eran parte del personal sanitario en primera línea.

En septiembre, Ojo Público difundió un informe que proporcionaba un registro de venezolanos vacunados hasta el 31 de agosto. La cifra total de dosis administradas era de , disgregándose de este número  refugiados vacunados con una dosis, mientras que los venezolanos que completaron su esquema de vacunación ascendía a .

A mediados de octubre, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) reveló que hasta el 1 de octubre fueron administradas  dosis a ciudadanos venezolanos, de los cuales  contaban con la primera dosis y  ya habían recibido la segunda inoculación.

Opinión pública

Datos aportados por Ipsos Perú 

De acuerdo con el estudio presentado por Ipsos Perú, una empresa francesa de investigación sociológica y de mercado, la aceptación de la vacuna en la población peruana se situó por debajo del 50% hasta enero de 2021 debido a un ambiente de desconfianza en la gestión de la vacunación y manejo de la pandemia durante el gobierno de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. A partir de febrero de 2021, periodo que inicia el proceso de inmunización, el estudio reveló un incremento lento y constante de la aceptación en la vacuna contra la COVID-19.

 Opción 1: Ya se vacunó con la dosis completa.
 Opción 2: Ya se vacunó con la primera dosis y se pondrá la segunda cuando pueda.
 Opción 3: Ya se vacunó con la primera dosis pero no se va a poner la segunda dosis.
 Opción 4: Quiere vacunarse en cuanto pueda.
 Opción 5: No se vacunará.

Datos aportados por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 

Según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), organización académica encargada de conocer investigaciones teóricas y aplicadas en la opinión pública de la sociedad con respecto a diferentes temas, estos son los datos entre quienes no estarían dispuestos a vacunarse cuando llegara su turno obteniendo los siguientes motivos:

Vacunas ordenadas

Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19

Negociaciones en curso

Inicio de la vacunación en Perú a nivel continental

Estadísticas

Mapas

Por departamento

Progreso de la campaña de vacunación 

Nota: La vacunación inició oficialmente el 9 de febrero de 2021, pero los registros de vacunaciones integran además los vacunados en los ensayos clínicos, por eso la cifra es tan alta en el primer reporte.

Por grupos etarios

Gráficos 

 Última actualización: 1 de febrero de 2022.

Total de vacunas administradas

Total de vacunas administradas por dosis

Vacunas administradas por mes

Vacunas administradas por mes y dosis

Centros de vacunación 

Según el conteo de establecimientos disponibles para la vacunación contra la COVID-19 en el Perú, hasta la fecha existen 9 807 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) aptas para llevar a cabo este proceso a nivel nacional. Para la vacunación de médicos se optó hacerlo en sus centros de trabajo, para los ancianos en algunos casos se optó realizarlo en sus domicilios para los mayores de 80 años y para otros casos se crearon los vacunatorios en parques, por lo general, por parte de ESSALUD y por parte del MINSA, está siendo organizado de acuerdo a distritos.

Referencias

Enlaces externos 

Perú